Блекинге (Blekinge):
 Блекинге (лен) — лен в современной Швеции
 Блекинге (провинция) — историческая провинция в Швеции